A spanyol nagydíj volt a 2005-ös GP2 szezon második versenye. A versenyt Montmelóban rendezték május 7–8-án.

Az első versenyt Gianmaria Bruni nyerte, Scott Speed és Heikki Kovalainen előtt. A sprintversenyen José María López végzett az élen, Nelsinho Piquet előtt. A harmadik Speed lett.

Időmérő

Végeredmény

Első verseny

Második verseny

Források

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete